Az együttműködés elve a polgári jog egyik alapelve
 Az együttműködés alapelvei Herbert Paul Grice brit nyelvfilozófus elvei (maximái)